Qəbələ (district), een district in Azerbeidzjan
 Qəbələ (stad), de hoofdstad van dit district
 Qəbələ (dialect), het Noord-Azerbeidzjaanse dialect van deze stad 
 Gabala (club), een Azerbeidzjaanse voetbalclub
 Gabala (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie visstaartjes (Nolidae)